Freyera cynapioides är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Freyera cynapioides ingår i släktet Freyera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cynapioides